Metralla, fragments d'un projectil
 Metralla (revista), publicació catalana que prèviament s'havia anomenat La Tralla
 Bultaco Metralla, model de motocicleta fabricat per Bultaco
 Xavi Metralla, punxadiscos i productor musical català (n. 1977)